Mathias Brägger, né le  à Scherzingen, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Profil 
Gaucher, il joue au poste d'attaquant et porte le numéro de maillot 9.

Statistiques 

| 2000-2001 || HC Davos U20 || Elite Jr. A || 20 || 0 || 2 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || HC Davos U20 || Elite Jr. A || 36 || 4 || 7 || 11 || 32 || 3 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2002-2003 || HC Davos U20 || Elite Jr. A || 33 || 13 || 11 || 24 || 42 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2002-2003 || EHC Lenzerheide-Valbella ||  || || || || || || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || HC Davos U20 || Elite Jr. A || || || || || || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || EHC Lenzerheide-Valbella ||  || 12 || 1 || 6 || 7 || || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || EHC Lenzerheide-Valbella ||  || || 16 || 21 || 37 || || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || HC Thurgovie ||  || 24 || 15 || 13 || 28 || 28 || 15 || 7 || 9 || 16 || 16
|-
| 2006-2007 || HC Thurgovie || LNB || 43 || 17 || 20 || 37 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HC Davos || LNA || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HC Thurgovie || LNB || 12 || 7 || 7 || 14 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HC Bienne || LNB || 25 || 7 || 1 || 8 || 8 || 17 || 2 || 6 || 8 || 33
|-
| 2007-2008 || HC Bienne || LNA Qualification || - || - || - || - || - || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2008-2009 || HC Bienne || LNA || 29 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || SC Langenthal || LNB || 4 || 1 || 0 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HC Olten || LNB || 32 || 5 || 16 || 21 || 20 || 12 || 2 || 3 || 5 || 18
|-
| 2010-2011 || SC Langenthal || LNB || 39 || 9 || 11 || 20 || 22 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2011-2012 || SC Langenthal || LNB || 31 || 6 || 3 || 9 || 18 || - || - || - || - || -

Palmarès 
 Promotion en LNB en 2006 avec le HC Thurgovie
 Champion Suisse LNB en 2008 avec le HC Bienne
 Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Références 

 Fiche de carrière sur www.eurohockey.com

Naissance en octobre 1983
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif thurgovien
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Olten
Naissance dans le canton de Thurgovie
Attaquant de hockey sur glace